Эсекан Аджикеев (1924 года, Башкуганды, Джумгальский район, Тянь-Шаньская область, Кара-Киргизская АО, РСФСР — 1989 год) — передовик производства, шахтёр. Герой Социалистического Труда (1966). Заслуженный шахтёр Киргизской АССР.

Биография 
Родился в 1924 году в ауле Башкуганды Жумгальского района Тянь-Шаньской область (сегодня — Джумгальский район Нарынской области Киргизии). В 1939 году стал работать солистом в Нарынском областном театре. В 1942 году был призван на фронт. В 1944 году после демобилизации вернулся в Киргизию и стал работать в экспедиции Киргизского геологического управления. С 1951 года работал на Киргизском горнорудном комбинате, где совершил трудовую карьеру от рядового бурильщика до мастера. Позднее работал в рудоуправлении № 11 забойщиком на новом горнорудном месторождении. Был назначен бригадиром проходчиков. В 1961 году бригада Эсекана Аджикеева завоевала почётное коммунистическое звание. За высокие показатели в трудовой деятельности был награждён в 1962 году Орденом Ленина. В 1966 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся показатели при выполнении плана семилетки (1959—1965), которая была завершена за 6 лет. Планы 1965 года были выполнены на 168 %.

В 1979 году вышел на пенсию.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года.
 Орден Ленина (1962, 1966).

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1.

Ссылки 
 
 Некролог

Шахтёры СССР
Родившиеся в Жумгальском районе
Заслуженные шахтёры Киргизской ССР